Halleluja oder Hallelujah, auch Alleluia steht für:
 Halleluja, lobet den Herrn, religiöser Ausruf 
 Hallelujah Peak, Berg in den Bighorn Mountains, Wyoming
 Hallelujah FC, südkoreanischer Fußballklub
 Alleluia, Bezeichnung für den Waldsauerklee

Musik:
 Hallelujah (Händel), Komposition von Georg Friedrich Händel (1741)
 Hallelujah (Leonard-Cohen-Lied), Song von Leonard Cohen (1984)
 Hallelujah!, Lied von Vincent Youmans aus dem Musical Hit the Deck (1927)
 Hallelujah, Siegerlied des Eurovision Song Contest von Gali Atari (1979) 
 Halleluja(h), Lied und Album von Rammstein (2001) 
 Halleluja (Album), Studioalbum von Marius Müller-Westernhagen (1989)
 Halleluja (Audio88-&-Yassin-Album), Studioalbum des Berliner Hip-Hop Duos Audio88 & Yassin (2016)
 Hallelujah the Hills, US-amerikanische Indie-Rock-Band

Film:
 Hallelujah (Film), US-amerikanisches Filmdrama (1929)
 Blaue Bohnen für ein Halleluja, musikalischer Italowestern (1967)
 Halleluja pfeift das Lied vom Sterben, Italowestern (1970)
 Der Teufel kennt kein Halleluja, italienisch-spanischer Italowestern (1970)
 Halleluja… Amigo, komödiantischer Italowestern (1971)
 Vier Fäuste für ein Halleluja, Westernparodie (1971)
 Man nennt mich Halleluja, Italowestern (1972)
 Verflucht, verdammt und Halleluja, Italowestern (1972)

Siehe auch:
 Glory, glory, hallelujah